Stupava est un toponyme qui peut désigner :

Stupava, une ville du district de Malacky, dans la région de Bratislava.

Stupava, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín.